Gattaia – frazione del comune italiano di Vicchio in Toscana
 Gattaìa – nome comune della specie botanica Nepeta cataria
 Gattaia – sinonimo di gattara